Název Lomec má více sídel:
 Lomec (okres Klatovy), obec v okrese Klatovy
 Lomec (Strážkovice), část obce Strážkovice v okrese České Budějovice
 Lomec (Úmonín), část obce Úmonín v okrese Kutná Hora
 poutní místo Lomec v místní části Nestanice obce Libějovice u Vodňan v okrese Strakonice – viz Kostel Jména Panny Marie (Lomec)